Europees Stabiliteitsmechanisme, permanent financieringsprogramma voor de redding van lidstaten van de Europese Unie in moeilijkheden en opvolger van de EFSF
 European Sports Magazines, een Europees tijdschriftencollectief
 Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden, wordt meestal gebruikt in de term "ESM-kinderen", binnen onderwijs aan leerlingen met een spraakgebrek
 Electrische Spoorweg-Maatschappij, van 1902 tot 1946 een Nederlands vervoerbedrijf, voorloper van de NZH
 European Service Module (ESM), onbemand ruimtevaartuig gebruikt in het Artemis maanprogramma